Arnold Kruiswijk, Nederlands voetballer
 Hans Kruiswijk, Nederlands journalist en columnist

Zie ook 
 Kruijswijk (doorverwijspagina)